Ольковичи () — деревня в Вилейском районе Минской области Белоруссии, в составе Ильянского сельсовета. Население 28 человек (2009).

География 
Деревня находится неподалёку от границы с Логойским районом в 12 км к северо-востоку от центра сельсовета, агрогородка Илья и в 33 км к востоку от райцентра, города Вилейка. В 10 км к северо-западу от Ольковичей расположено Вилейское водохранилище, в 3 км к северу протекает река Кобылянка, приток Вилии. Деревня соединена местными дорогами с окрестными деревнями Юнцевичи, Овcяники, Стайки, Матьковцы. Ближайшая ж/д станция в Вилейке.

История 
Деревня впервые упоминается в 1642 году как часть имения Юнцевичи. В 1699 году здесь была построена деревянная католическая часовня с образом Девы Марии. В 1706 году Ольковичи  вместе с землями частей имения Крайского, Юнцевич и Гриневичами было куплено Флорианом Гораином герба Шрэнява. родом с Ошмянского повета. Далее Флориан образовал три имения для трех своих сыновей. Ольковичи вошли в имение Черноручье. В 1722 году его средний сын епископ Александр Гараин, владевший Ольковичами, построил на свои средства деревянный костёл Рождества Богородицы. В 1754 году был перестроен новый костёл ,в стиле неоклассицизма с портиком и колоннами и двухъярусной башенкой, а приход получил статус самостоятельного.

С 1793 года после второго раздела Речи Посполитой Ольковичи, как и вся Вилейщина, входили в состав Российской империи, был образован Вилейский уезд в составе сначала Минской губернии. гораины владели имением до 1834 года. а делее его купили Коверские.

С 1843 года Ольковичи в Виленской губернии, Вилейского уезда, Крайской волости.

В 1897—1902 году рядом с ним шло возведение неоготического каменного храма, освящённого в честь Посещения Пресвятой Девы. Старый деревянный храм был разобран. В 1901-1906 годах настоятелем костела был Эд.Войцеховский. С 1907 настоятелем стал А. Ярошевич, а в 1910 году - М. Пержиковский.

После подписания Рижского мирного договора (1921) Ольковичи перешли в состав межвоенной Польши, причём граница прошла рядом с деревней. С 1939 года Ольковичи в составе БССР. С 1940 по 2013 год — центр Ольковичского сельсовета. В годы Великой Отечественной войны деревня находились под немецкой оккупацией с июня 1941 по июль 1944 года.

В 1989 году храм Посещения был отреставрирован и ныне служит действующим католическим храмом. Его прихожанами являются не только жители маленьких Олькович, но и соседних деревень.

В 2013 году Ольковичский сельсовет был упразднён, Ольковичи и все прочие населённые пункты бывшего сельсовета вошли в состав Ильянского сельсовета.

Достопримечательности 
 Католический храм Посещения Девы Марии (неоготика, 1902 год)

Примечания

Литература 
 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Кадэты — Ляшчэня / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (галоўны рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн.: БелЭн. ISBN 985-11-0041-2
НИАБ. 1727-1-3-стр 483, 1781-49-48, 1781-49-49
Каталіцкія святыні. Мінска-магілёўская архідыяцэзыя. Ч.1. Будслаўскі. Вілейскі і Мінскі дэканаты/ Тэкст і фота А.Яроменкі. Уводзіны Ул.Трацэйскага. – Мн.: ВУП “Выд-ва “ПроХрысто”. – 2003. – 256с. 
S. Uryski «Rodzina herbarz szlachty polskiej» opracowane przez Aleksandra Włodarskiego, część IV, Warszawa, 1935

Ссылки 
 Ольковичи на сайте globus.tut.by 
 Ольковичи на сайте radzima.org  

Населённые пункты Вилейского района